Биледжикская (Эртогрулская) епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата ААЦ.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Биледжикской епархии входила территория Эртогрулского санджака Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 17.000, число общин — 10, а также последователей Армянской Католической церкви на территории данной епархии — 1.000.

Епархия имела 12 церквей.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви